Als Streckenposten werden bezeichnet:

 Der Einsatzort eines Sportwartes im Motorsport
 Streckenposten (Eisenbahn)